HDP est un signe qui peu désigner :
 Halkların Demokratik Partisi (en français, Parti démocratique des peuples), un parti politique turc ;
 Hortonworks Data Plateform, une plateforme de données basée sur Hadoop.
 , la normalisation des communications  Bluetooth pour les services de santé de la